Эченике () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Пиньера Эченике, Себастьян (род. 1949) — чилийский экономист, инвестор и политический деятель; президент Чили (2010—2014 и с 2018 года).
 Пиньера Эченике, Хосе (род. 1948) — чилийский государственный деятель и экономист; брат предыдущего.
 Эченике, Пабло (род. 1978) — испанский учёный-физик и гражданский активист.
 Эченике, Хосе Руфино (1808—1887) — перуанский военный и политический деятель; президент Перу (1851—1855).